

Geografia
Capo Pérez – tra la Baia di Collins e la Baia di Beascochea, presso la Penisola Kiev
Perez – municipalità delle Filippine nella Provincia di Quezon
Pérez – municipalità argentina
Perez – area non incorporata nella Contea di Modoc
Pérez Pérez – villaggio cubano della Comune della Florida, Provincia di Camagüey
Monte Perez – monte (1610 metri, 70°0′S 159°32′E)) nel lato sud del Ghiacciaio di Suvorov, in Antartide (Wilson Hills)
Ghiacciaio Perez – (84°6′S 177°0′, lungo 18 km) a Nord Est del Monte Brennan e la Barriera di Ross, in Antartide, dal nome di Ensign Richard Perez, della U.S. Navy, che prese parte alla Operazione Deep Freeze nel 1964.

Persone

Pérez

Perez
Francesco Perez – matematico e abate italiano
Francesco Paolo Perez – politico, scrittore e critico letterario italiano
Giovanni Perez – docente, medico e politico italiano
Kenneth Perez – calciatore danese
Rosie Perez – attrice e produttrice cinematografica statunitense
Tony Perez – attore statunitense

Cognome composto
Adolfo Pérez Esquivel – pacifista argentino
Alfredo Pérez Rubalcaba – politico spagnolo, segretario del PSOE
Anna Maria Perez de Tagle – attrice, modella e cantante statunitense
Angela Perez Baraquio – modella e politica statunitense
Antonio Perez della Lastra – vescovo spagnolo
Arturo Pérez-Reverte – scrittore e giornalista spagnolo
Benito Pérez Brito – ufficiale militare coloniale spagnolo
Benito Pérez Galdós – romanziere e giornalista spagnolo
Carlos Andrés Pérez – Presidente venezuelano
Dámaso Pérez Prado – più noto come Pérez Prado, musicista cubano
Edmundo Pérez Yoma – politico cileno
Emilio Pérez Touriño – Presidente della Giunta della Galizia
Ernesto Pérez Balladares- Presidente della Repubblica di Panama
Felipe Pérez Roque – politico cubano
Gaspar Pérez de Villagrá – esploratore spagnolo
Gaspar Alfonso Pérez de Guzmán – nobile spagnolo
Giacomo Perez-Dortona – nuotatore francese
Gil Perez Conde – trovatore portoghese
Guillermo Pérez Roldán – tennista argentino
Javier Pérez de Cuéllar – diplomatico peruviano, segretario generale dell'ONU
José Pérez Francés – ciclista su strada spagnolo
Juan Carlos Pérez López – calciatore spagnolo
Juan José Pérez Hernández – esploratore spagnolo
Johan Perez de Avoin – trovatore portoghese
Julio Alberto Pérez Cuapio – ciclista messicano
Leonzio Pérez Ramos – presbitero cattolico spagnolo, martire e beato
Luis Pérez-Sala – pilota automobilistico spagnolo
Marcos Pérez Jiménez – Presidente venezuelano
Mariana Pérez-Roldán – tennista argentina
Mariela Pérez Branger – modella venezuelana
Matías Pérez García – calciatore argentino
Matteo Perez d'Aleccio – conosciuto anche come Matteo da Lecce, pittore
Otto Pérez Molina – Presidente della Repubblica del Guatemala
René Pérez Joglar – rapper portoricano
Ricardo Pérez Godoy – Presidente della Repubblica del Perù
Rubén Pérez del Mármol – calciatore spagnolo
Sergio Pérez Mendoza – pilota automobilistico messicano
Vasco Perez Pardal – trovatore portoghese

Altro
Perez e Zerach – figli gemelli del patriarca della tribù israelitica di Giuda
 Pérez – film del 2012 di Álvaro Viguera
 Perez. – film del 2014 di Edoardo De Angelis